Олешевы — дворянский род.

История 
Восходит к началу XVII века. Фамилии Олешевых многие служили Российскому Престолу разные дворянские службы, и жалованы были в 1628-м и других годах поместьями. Все это доказывается справкой вотчинного Департамента и родословной Олешевых. Род внесён в VI часть родословной книги Вологодской губернии. Из этого рода Алексей Васильевич Олешев (1724—1788).

Описание герба 
В щите разделенном на четыре части находится малый щиток, имеющий золотое поле, в коем изображена Дева в золотой на главе Короне, с распущенными волосами и с поднятыми вверх руками, сидящая на чёрном Медведе. В первой и четвёртой части в голубом поле означены два серебряные Наугольника, между ними Сабля остроконечием обращенная вверх и на серебряной же Подкове золотой Крест. Во второй и третьей части в серебряном поле видны чёрный Орел с распростёртыми крыльями держащий во рту жёлтый Цвет, и три Лилии вместе связанные.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём Короной, на поверхности которой между двух лавровых Ветвей означена Лисица, имеющая в лапе жёлтый Цвет. Намет на щите голубой, подложенный золотом. Герб рода Олешевых внесён в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 112.

Геральдика 
Герб Олешевых соединяет ряд польских гербов:
 В первой четверти помещён польский герб Olszewski;
 Во втором поле — польский герб Orla;
 В третьем поле — польский герб Koziczkowski;
 В четвертом поле — польский герб Pobog без нашлемника;
 Пятая часть с нашлемником — искажённый польский герб Rawicz

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гербовое дело Олешевых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Вологодской губ. 1849 г. РГИА, ф.1343, оп.26, д.3515 
 Мир дворянской усадьбы. Олешевы 

Шляхетские роды герба Равич
Дворянские роды, на гербах которых изображены лисы
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии